Az év magyar ökölvívója címet 1964 óta ítéli oda a Magyar Ökölvívó Szakszövetség. A nőket 2002 óta díjazzák. A díjat legtöbb alkalommal Kovács István (6) valamint Kovács Mária (7) nyerte el.

Díjazottak

Jegyzetek

Források
 Antal Zoltán–Sass Tibor: A magyar sport kézikönyve. Az év sportolói (1958–1981), 861. o., Sport Kiadó, Budapest, 1983. 
A magyar sport évkönyve (1974-1993)
Magyar sportévkönyv (1994-2010)

Magyar ökölvívás
Díjazott magyar sportolók